Anglars ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Anglars im Département Lot

mit Namenszusatz:
Anglars-Juillac im Département Lot
Anglars-Nozac im Département Lot
Anglars-Saint-Félix im Département Aveyron

Siehe auch:
Anglards